Susanna steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Susanne #Susanna
 eine biblische Person, siehe Susanna im Bade
 Susanna (Händel), Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Susanna (Schiff), deutscher Dreimaster
 (542) Susanna, Asteroid

Siehe auch:
 Il segreto di Susanna
 Oh! Susanna
 Santa Susanna
 Villa Susanna
 Susana
 Susannah